QM kan syfta på:

QM – förkortning för engelska quantum mechanics, se kvantmekanik
QM – förkortning för engelska Quality management, se kvalitetsteknik
QM – förkortning för QlubbMästeri

Förkortningar